Ćelije (Trpinja), een plaats in de gemeente Trpinja, provincie Vukovar-Srem
 Ćelije (Han Gadžin), een dorp in de gemeente Han Gadžin, district Nišava
 Ćelije (Krusevac), een dorp in het grondgebied van de stad Krusevac, district Rasina
 Ćelije (Lajkovac), een dorp in de gemeente Lajkovac, district Kolubara
 Ćelije (meer), een kunstmatig meer in Servië